На літніх Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні пройшли четверті  змагання з тріатлону (з 2000 року включно).  Турнір відбувся 7 серпня 2012 року, у ньому взяли участь 55 атлетів з 32 країн.    Перегони проходили навколо Гайд-парку (в центральній частині Лондона).  Гонка проводилася на «класичній дистанції» (також її називають «олімпійською дистанцією»): вона складалася з 1,5 кілометрів плавання, 42, 959 км велоперегонів і  10 км бігового сегменту. Перемогу здобув Алістер Браунлі, його брат Джонатан Браунлі — на третьому місці. Срібна нагорода у іспанця Хав'єра Гомеса. Для Великої Британії «золото» Алістера Браунлі стало 19-м на домашній Олімпіаді.

Перебіг турніру 
На думку фахівців, головними фаворитами вважалися брати Алістер та Джонатан Браунлі. Шанси здобути олімпійські нагороди мали іспанець Хав'єр Гомес, новозеландець Бівен Докерті, канадець Саймон Вітфілд і переможець Олімпіади-2008 німець Ян Фродено

Стартували тріатлети на північному боці озера Серпантин в 11:30 7 серпня 2012 року. Переможцем першого етапу став словак Ріхард Варга з результатом 16:56 хв. До лідируючої шістки входили: Хав'єр Гомес, Алессандро Фабіан, Джонатан Браунлі, Іван Васильєв і Алістер Браунлі.

Під час велосипедної гонки у відрив пішов Алістер Браунлі, його переслідували брат Джонатан і іспанець Гомес. Далі йшла основна група, до складу якої входило 22 спортсмени. Джонатан Браунлі був оштрафований, доданий час вартував його срібної медаді. Під час змагання Джонатан Браунлі тепловий удар і після фінішу йому надали необхідну медичну допомогу.

Єдиний представник України Данило Сапунов фінішував 42-м.

Результати 

 Примітка: сумарний час включає два переходи між етапами.

Примітки

Джерела 
 

   
Тріатлон на літніх Олімпійських іграх 2012